Орлов, Михаил Фёдорович:
 Орлов, Михаил Фёдорович (1788—1842) — российский генерал-майор, декабрист.
 Орлов, Михаил Фёдорович (1903—1984) — полковник Советской Армии, командир ОМСБОН.
 Орлов, Михаил Фёдорович (1922—1999) — Герой Советского Союза.